Kardovan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kordovān-e Soflá, ort, Bushehr, 
 Kardovān, ort, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar